

Film
The Wheels of Justice – cortometraggio del 1911 diretto da Otis Turner
The Wheels of Justice – film del 1915 diretto da Theodore Marston

TV
The Wheels of Justice – episodio del 2013 della serie Tv The Good Wife